est un genre éteint de dinosaures Theropoda Carcharodontosauridae de la  du Crétacé tardif de la Patagonie (Argentine). Le genre contient une seule espèce, .

Découverte et dénomination 

L'holotype de Meraxes, précédemment appelé « Carcharodontosauridae de Campanas », MMCh-PV 65, a été découvert en 2012. Les os connus comprennent un crâne presque complet, des éléments pectoraux et pelviens, des membres antérieurs partiels, des membres postérieurs complets, des côtes et des vertèbres cervicales et dorsales fragmentaires, un sacrum et plusieurs vertèbres caudales complètes. Il possède le squelette de Carcharodontosauridae le plus complet connu dans l'hémisphère sud.

Meraxes gigas a été décrit en 2022 par Canale  sur la base de ces restes. Le nom générique, « Meraxes », rend hommage à un dragon de la série de romans fantastiques de George R.R. Martin, A Song of Ice and Fire. Le nom spécifique, « gigas », est dérivé d'un mot grec signifiant « géant », en référence à sa grande taille.

Description 

Meraxes était un très grand théropode, pesant jusqu'à 4 263 kg, avec un intervalle de fiabilité de 3 196-5 331 kg. Son crâne mesure à lui seul 1,27 m de long, rivalisant avec celui de Acrocanthosaurus, qui mesure 1,23 m de long. Les formes et les proportions de divers os (c'est-à-dire le crâne, l'omoplate, les métacarpiens, la tige ischiatique, le pied, etc.) indiquent que Meraxes et Acrocanthosaurus avaient des proportions et une taille corporelle similaires. Il possédait également des membres antérieurs réduits, un exemple de convergence évolutive qui s'est produite indépendamment dans quatre lignées différentes : Carcharodontosauridae, Abelisauridae, Tyrannosauridae et Alvarezsauridae.

L'analyse ostéohistologique de l'holotype suggère que l'individu pouvait avoir jusqu'à 53 ans lorsqu'il est mort, ce qui en fait le théropode non aviaire ayant la plus longue durée de vie actuellement connue. Il a également été déterminé que Meraxes avait continué à grandir tout au long de sa vie, même après avoir atteint sa maturité, et que sa croissance était plus lente que celle d'autres théropodes de familles différentes, comme Tyrannosaurus, auquel il était comparé. Les études de l'holotype de Meraxes suggèrent également que les Carcharodontosauridae atteignaient la maturité entre 30 et 40 ans.

Classification 
Meraxes représente le membre le plus ancien de la tribu Giganotosaurini au sein des Carcharodontosauridae. Le cladogramme ci-dessous présente les résultats de l'analyse phylogénétique de Canale

Paléoenvironnement 
Meraxes a été découvert dans la formation de Huincul. Les Theropoda de la région étaient représentés par le Paraves Overoraptor, le Noasauridae Huinculsaurus, les Abelisauridae Skorpiovenator, Tralkasaurus et Ilokelesia, le Carcharodontosauridae géant Mapusaurus et le Megaraptora Aoniraptor. Cependant, Meraxes a été trouvé dans une couche rocheuse plus ancienne que Mapusaurus, donc ils n'ont probablement pas coexisté. Les herbivores de la région étaient représentés par les Sauropoda Rebbachisauridae Cathartesaura et Limaysaurus, les Titanosauria Argentinosaurus et Choconsaurus, et des Iguanodontia indéterminés.

Liens externes

Notes et références

Notes

Références 

 

 
Theropoda
Genre de dinosaures non aviens (nom scientifique)
Taxon fossile décrit en 2022
Paléontologie en Argentine